Sozialakademie bezeichnet:

 Katholische Sozialakademie Österreichs
 Sozialakademie der Arbeiterkammer Österreichs